2 miejscowości w Estonii:
 Eametsa – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Halinga.
 Eametsa – wieś w prowincji Pärnu, w gminie Sauga.